Stawiska peut désigner en Pologne :

 Stawiska, village du powiat de Radziejów, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stawiska, village du powiat de Rypin, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stawiska, village du powiat de Mogilno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Stawiska, village de la voïvodie de Mazovie
 Stawiska, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Stawiska, village de la voïvodie de Silésie
 Stawiska, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Stawiska, village de la voïvodie de Poméranie
 Stawiska, village de la voïvodie de Basse-Silésie